Фоґель (від ; , птах) — прізвище німецького походження.

Носії 
 Альфредо Фогель (1919—1991) — аргентинський футболіст.
 Герман Карл Фоґель (1841—1907) — німецький астроном.
 Давид Фоґель (1891—1944) — єврейський поет і прозаїк, який писав на івриті.
 Ебергард Фогель (*1943) — східнонімецький футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Еміль Фоґель ( 1894 —  1985) — німецький воєначальник, генерал гірсько-піхотних військ вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Зиґмунт Фоґель (1764—1826) — польський художник, графік, пейзажист, педагог.
 Йоган Фогель (*1977) — швейцарський футболіст.
 Крістіна Фоґель (нар. 1990) — німецька велогонщиця.
 Наум Фогель (1908—1980) — український радянський письменник та лікар-невропатолог.
 Роберт Фоґель (1926—2013) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії.
 Роберт Пилипович Фоґель (1859—1920)  — український астроном.

Інше 
 11762 Фоґель  — астероїд головного поясу, назвиний на честь Германа Карла Фоґеля

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища